Beyrich ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Beyrich (1812–1869), deutscher Phototechniker und Unternehmer
 Franz Beyrich (1887–1961) deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Heinrich Ernst Beyrich (1815–1896), deutscher Geologe und Paläontologe
 Karl Beyrich (1796–1834), deutscher Botaniker
 Konrad Beyrich (1852–nach 1894), deutscher Forschungsreisender und Naturkundler
 Volker Beyrich (* 1940), deutscher Historiker und Regionalforscher – seit 2011 leitet er das Archiv der Fürstenschüler-Stiftung in Grimma

Siehe auch:
 Beirich